|-
| 78701 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78702 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78703 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78704 - || || 11 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78705 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78706 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78707 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78708 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78709 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78710 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78711 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78712 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78713 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78714 - || || 6 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78715 - || || 6 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78716 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78717 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78718 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78719 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78720 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78721 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78722 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78723 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78724 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78725 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78726 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78727 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78728 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78729 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78730 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78731 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78732 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78733 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78734 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78735 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78736 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78737 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78738 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78739 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78740 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78741 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78742 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78743 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78744 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78745 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78746 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78747 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78748 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78749 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78750 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78751 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78752 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78753 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78754 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78755 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78756 - || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 78757 - || 2002 UM || 22 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78758 - || || 27 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78759 - || || 25 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78760 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78761 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78762 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78763 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78764 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78765 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78766 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78767 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78768 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78769 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78770 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78771 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78772 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78773 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78774 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78775 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78776 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78777 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78778 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78779 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78780 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78781 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78782 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78783 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78784 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78785 - || || 10 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78786 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78787 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78788 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78789 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78790 - || || 12 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78791 - || || 14 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78792 - || || 30 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78793 - || || 30 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78794 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78795 - || || 30 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78796 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78797 - || || 12 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78798 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78799 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || Palomar
|-
| 78800 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
8